Семейный капитал — название формы поддержки рождаемости в России и Белоруссии, характеризующимися выплатами при рождении второго или последующего ребёнка в России, или третьего и последующего в России

 Материнский капитал
 Семейный капитал (Белоруссия)